Motorsport – competizioni automobilistiche
 Motor Sport – rivista britannica
 Motorsport.tv – canale televisivo europeo
 MotorSport – singolo dei Migos, di Nicki Minaj e Cardi B del 2017